La difficulté exprime la peine ressentie en réalisant une fonction, un travail ou un objectif. Plusieurs termes utilisent ce mot :
 la difficulté mathématique ;
 la difficulté de la langue ;
 la difficulté respiratoire, ou dyspnée ;
 l'entreprise en difficulté, une entreprise faisant l'objet d'une procédure légale ;
 le niveau de difficulté, le réglage permettant de complexifier la tâche du joueur dans un jeu vidéo ;
 la difficulté, une des épreuves des compétitions d'escalade.

Voir aussi 

 La Difficulté d'être infidèle, un film franco-italien réalisé par Bernard Toublanc-Michel en 1964.
 Difficult, une chanson d'Uffie.